Vingt-Cinq-Octobre ou XXV-Octobre ou 25-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 Le  : Bataille de Cesseras-Azillanet dans l'Hérault, pendant les guerres de religion.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :
En russe, 25 октября
 Transnistrie, région autonome sécessionniste pro-russe de la Moldavie : événement non connu
 Улица 25 октября à Tiraspol.

En espagnol, 25 de Octubre ou Veinticinco de Octubre
 Espagne : événement non connu
 Calle 25 de Octubre à Seseña en Castille-La Manche.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25